Di seguito una lista di asteroidi dal numero 430001 al 431000 con data di scoperta e scopritore.

430001-430100 

|-
|430001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430023 - ||  ||  || CSS
|-
|430024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430038 - ||  ||  || CSS
|-
|430039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430041 - ||  ||  || CSS
|-
|430042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430059 - ||  ||  || WISE
|-
|430060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430069 - ||  ||  || WISE
|-
|430070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430072 - ||  ||  || CSS
|-
|430073 - ||  ||  || WISE
|-
|430074 - ||  ||  || CSS
|-
|430075 - ||  ||  || CSS
|-
|430076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430079 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|430080 - ||  ||  || CSS
|-
|430081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430088 - ||  ||  || CSS
|-
|430089 - ||  ||  || CSS
|-
|430090 - ||  ||  || CSS
|-
|430091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430095 - ||  ||  || CSS
|-
|430096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430100 - ||  ||  || LINEAR
|}

430101-430200 

|-
|430101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430120 - ||  ||  || CSS
|-
|430121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430132 - ||  ||  || CSS
|-
|430133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430139 - ||  ||  || CSS
|-
|430140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430145 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430156 - ||  ||  || WISE
|-
|430157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430173 - ||  ||  || CSS
|-
|430174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

430201-430300 

|-
|430201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430214 - ||  ||  || CSS
|-
|430215 - ||  ||  || CSS
|-
|430216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430220 - ||  ||  || CSS
|-
|430221 - ||  ||  || CSS
|-
|430222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430224 - ||  ||  || CSS
|-
|430225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430226 - ||  ||  || CSS
|-
|430227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430228 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430236 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430237 - ||  ||  || CSS
|-
|430238 - ||  ||  || CSS
|-
|430239 - ||  ||  || CSS
|-
|430240 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430253 - ||  ||  || WISE
|-
|430254 - ||  ||  || CSS
|-
|430255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430269 - ||  ||  || WISE
|-
|430270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430271 - ||  ||  || WISE
|-
|430272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430274 - ||  ||  || CSS
|-
|430275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430277 - ||  ||  || CSS
|-
|430278 - ||  ||  || CSS
|-
|430279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430280 - ||  ||  || CSS
|-
|430281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430283 - ||  ||  || CSS
|-
|430284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430286 - ||  ||  || CSS
|-
|430287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430289 - ||  ||  || CSS
|-
|430290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430295 - ||  ||  || CSS
|-
|430296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430298 - ||  ||  || CSS
|-
|430299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430300 - ||  ||  || WISE
|}

430301-430400 

|-
|430301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430314 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|430315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430318 - ||  ||  || WISE
|-
|430319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430329 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430340 - ||  ||  || CSS
|-
|430341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430342 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|430343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430358 - ||  ||  || CSS
|-
|430359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430361 - ||  ||  || CSS
|-
|430362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430363 - ||  ||  || CSS
|-
|430364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430367 - ||  ||  || CSS
|-
|430368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430377 - ||  ||  || CSS
|-
|430378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430380 - ||  ||  || CSS
|-
|430381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430382 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430384 - ||  ||  || ODAS
|-
|430385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430387 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430389 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|430390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430396 - ||  ||  || CSS
|-
|430397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430400 - ||  ||  || LINEAR
|}

430401-430500 

|-
|430401 - ||  ||  || CSS
|-
|430402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430405 - ||  ||  || CSS
|-
|430406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430421 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|430422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430423 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430439 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430460 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|430461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430462 - ||  ||  || NEAT
|-
|430463 - ||  ||  || NEAT
|-
|430464 - ||  ||  || NEAT
|-
|430465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430466 - ||  ||  || NEAT
|-
|430467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430468 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430493 - ||  ||  || NEAT
|-
|430494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430495 - ||  ||  || NEAT
|-
|430496 - ||  ||  || NEAT
|-
|430497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

430501-430600 

|-
|430501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430504 - ||  ||  || NEAT
|-
|430505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430506 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430509 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430523 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|430524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430529 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|430530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430538 - ||  ||  || NEAT
|-
|430539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430540 - ||  ||  || NEAT
|-
|430541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430542 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430544 - ||  ||  || NEAT
|-
|430545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430546 - ||  ||  || NEAT
|-
|430547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430557 - ||  ||  || NEAT
|-
|430558 - ||  ||  || NEAT
|-
|430559 - ||  ||  || NEAT
|-
|430560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430562 - ||  ||  || NEAT
|-
|430563 - ||  ||  || NEAT
|-
|430564 - ||  ||  || NEAT
|-
|430565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430566 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|430567 - ||  ||  || NEAT
|-
|430568 - ||  ||  || NEAT
|-
|430569 - ||  ||  || NEAT
|-
|430570 - ||  ||  || NEAT
|-
|430571 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|430572 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|430573 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|430574 - ||  ||  || NEAT
|-
|430575 - ||  ||  || NEAT
|-
|430576 - ||  ||  || NEAT
|-
|430577 - ||  ||  || NEAT
|-
|430578 - ||  ||  || NEAT
|-
|430579 - ||  ||  || NEAT
|-
|430580 - ||  ||  || NEAT
|-
|430581 - ||  ||  || NEAT
|-
|430582 - ||  ||  || NEAT
|-
|430583 - ||  ||  || NEAT
|-
|430584 - ||  ||  || NEAT
|-
|430585 - ||  ||  || NEAT
|-
|430586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430587 - ||  ||  || NEAT
|-
|430588 - ||  ||  || NEAT
|-
|430589 - ||  ||  || NEAT
|-
|430590 - ||  ||  || NEAT
|-
|430591 - ||  ||  || NEAT
|-
|430592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430596 - ||  ||  || NEAT
|-
|430597 - ||  ||  || NEAT
|-
|430598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430600 - ||  ||  || LINEAR
|}

430601-430700 

|-
|430601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430603 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430604 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430605 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430606 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430607 - ||  ||  || NEAT
|-
|430608 - ||  ||  || NEAT
|-
|430609 - ||  ||  || NEAT
|-
|430610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430611 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|430612 - ||  ||  || NEAT
|-
|430613 - ||  ||  || NEAT
|-
|430614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430615 - ||  ||  || NEAT
|-
|430616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430617 - ||  ||  || NEAT
|-
|430618 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430620 - ||  ||  || NEAT
|-
|430621 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430622 - ||  ||  || NEAT
|-
|430623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430625 - ||  ||  || NEAT
|-
|430626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430627 - ||  ||  || NEAT
|-
|430628 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430629 - ||  ||  || Klet
|-
|430630 - ||  ||  || NEAT
|-
|430631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430633 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|430634 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|430635 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430636 - ||  ||  || NEAT
|-
|430637 - ||  ||  || NEAT
|-
|430638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430639 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430643 - ||  ||  || NEAT
|-
|430644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430645 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430646 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430648 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430655 - ||  ||  || NEAT
|-
|430656 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430657 - ||  ||  || NEAT
|-
|430658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430661 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430662 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430663 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430664 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430665 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430666 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430668 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430672 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430673 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430674 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430675 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|430676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430678 - ||  ||  || NEAT
|-
|430679 - ||  ||  || NEAT
|-
|430680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430683 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430684 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430688 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|430689 - ||  ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
|430690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430698 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

430701-430800 

|-
|430701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430702 - ||  ||  || NEAT
|-
|430703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430704 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|430705 - ||  ||  || NEAT
|-
|430706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430711 - ||  ||  || NEAT
|-
|430712 - ||  ||  || NEAT
|-
|430713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430716 - ||  ||  || NEAT
|-
|430717 - ||  ||  || CSS
|-
|430718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430720 - ||  ||  || CSS
|-
|430721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430729 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430732 - ||  ||  || NEAT
|-
|430733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430740 - ||  ||  || CSS
|-
|430741 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430742 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430743 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430747 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430748 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|430749 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|430750 - ||  ||  || NEAT
|-
|430751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430752 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|430753 - ||  ||  || NEAT
|-
|430754 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|430755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430762 - ||  ||  || NEAT
|-
|430763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430780 - ||  ||  || NEAT
|-
|430781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430782 - ||  ||  || NEAT
|-
|430783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430793 - ||  ||  || NEAT
|-
|430794 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430799 - ||  ||  || CSS
|-
|430800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

430801-430900 

|-
|430801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430804   ||  ||  || CSS
|-
|430805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430809 - ||  ||  || CSS
|-
|430810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430815 - ||  ||  || CSS
|-
|430816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430820 - ||  ||  || CSS
|-
|430821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430826 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|430827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430831 - ||  ||  || CSS
|-
|430832 - ||  ||  || CSS
|-
|430833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430842 - ||  ||  || NEAT
|-
|430843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430852 - ||  ||  || NEAT
|-
|430853 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430856 - ||  ||  || NEAT
|-
|430857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430860 - ||  ||  || CSS
|-
|430861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430864 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|430865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430866 - ||  ||  || NEAT
|-
|430867 - ||  ||  || NEAT
|-
|430868 - ||  ||  || NEAT
|-
|430869 - ||  ||  || NEAT
|-
|430870 - ||  ||  || NEAT
|-
|430871 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430873 - ||  ||  || NEAT
|-
|430874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430877 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430878 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430879 - ||  ||  || NEAT
|-
|430880 - ||  ||  || NEAT
|-
|430881 - ||  ||  || NEAT
|-
|430882 - ||  ||  || NEAT
|-
|430883 - ||  ||  || NEAT
|-
|430884 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|430886 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430887 - ||  ||  || NEAT
|-
|430888 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430889 - ||  ||  || NEAT
|-
|430890 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430891 - ||  ||  || NEAT
|-
|430892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430893 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430894 - ||  ||  || CSS
|-
|430895 - ||  ||  || CINEOS
|-
|430896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

430901-431000 

|-
|430901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430910 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430912 - ||  ||  || NEAT
|-
|430913 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430914 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430917 - ||  ||  || CSS
|-
|430918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430920 - ||  ||  || NEAT
|-
|430921 - ||  ||  || CSS
|-
|430922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430924 - ||  ||  || CSS
|-
|430925 - ||  ||  || CSS
|-
|430926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430933 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430956 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|430957 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|430958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430970 - ||  ||  || LONEOS
|-
|430971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430973 - ||  ||  || CSS
|-
|430974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430979 - ||  ||  || CSS
|-
|430980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430990 - ||  ||  || CSS
|-
|430991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|430993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|430998 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|430999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|431000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0430001